Шамбери:

 Шамбери — главный город французского департамента Савойи в южных Альпах.
 Шамбери — небольшой международный аэропорт неподалёку от города Шамбери.
 Шамбери — гражданский аэродром, расположенный неподалёку от Шаль-ле-О.
 Архиепархия Шамбери